Кастильоне (, от средновековния латински castellio, със значението на „село“ или „крепост, обкръжена от стени“) може да се отнася за:

Личности 
 Балдасаре Кастильоне, италиански писател и дипломат

Италия

Общини 
 Каласка-Кастильоне, в провинция Вербано-Кузио-Осола
 Кастильоне а Казаурия, в провинция Пескара
 Кастильоне д'Ада, в провинция Лоди
 Кастильоне д'Ителви, в провинция Комо
 Кастильоне д'Орча, в провинция Сиена
 Кастильоне дей Пеполи, в провинция Болоня
 Кастильоне дел Дженовези, в провинция Салерно
 Кастильоне дел Лаго, в провинция Перуджа
 Кастильоне дела Пеская, в провинция Гросето
 Кастильоне деле Стивиере, в провинция Мантуа
 Кастильоне ди Гарфаняна, в провинция Лука
 Кастильоне ди Сичилия, в провинция Катания
 Кастильоне ин Теверина, в провинция Витербо
 Кастильоне Киаварезе, в провинция Генуа
 Кастильоне Козентино, в провинция Ферара
 Кастильоне Месер Марино, в провинция Киети
 Кастильоне Месер Раймондо, в провинция Терамо
 Кастильоне Олона, в провинция Варезе
 Кастильоне Тинела, в провинция Кунео
 Кастильоне Торинезе, в провинция Торино
 Кастильоне Фалето, в провинция Кунео

Други селища 
 Кастильоне, село в община Андрано (провинция Лече)
 Кастильоне, село в община Асти (провинция Асти)
 Кастильоне, село в община Каровили (провинция Изерния)
 Кастильоне, село в община Коасоло Торинезе (провинция Торино)
 Кастильоне, село в община Конверсано (провинция Бари)
 Кастильоне, село в община Котанело (провинция Риети)
 Кастильоне, село в община Мателика (провинция Мачерата)
 Кастильоне, село в община Монреале (провинция Палермо)
 Кастильоне, село в община Орсомарсо (провинция Козенца)
 Кастильоне, село в община Ортона дей Марси (провинция Л'Акуила)
 Кастильоне, село в община Пицоферато (провинция Киети)
 Кастильоне, село в община Равело (провинция Салерно)
 Кастильоне, село в община Рагуза (провинция Рагуза)
 Кастильоне, село в община Торнимпарте (провинция Л'Акуила)
 Кастильоне, село в община Фермо (провинция Фермо)
 Кастильоне, село в община Форли (провинция Форли-Чезена)
 Кастильоне, село в община Червия (провинция Равена)
 Кастильоне Алдобрандо, село в община Губио (провинция Перуджа)
 Кастильоне Вара, село в община Беверино (провинция Специя)
 Кастильоне дел Терциере, село в община Баньоне (провинция Маса и Карара)
 Кастильоне дела Вале, село в община Коледара (провинция Терамо)
 Кастильоне дела Вале, село в община Маршано (провинция Перуджа)
 Кастильоне Кола, село в община Беверино (провинция Специя)
 Кастильоне Мантовано, село в община Ровербела (провинция Мантуа)
 Кастильоне Маритимо, село в община Фалерна (провинция Катандзаро)
 Кроче ди Кастильоне, село в община Чита ди Кастело (провинция Перуджа)

Франция 
 Кастильоне, село и община в регион Корсика, департамент От Корс

Източници